Vytrvalostní závod mužů na Mistrovství světa v biatlonu 2015 se konal ve čtvrtek 12. března jako v pořadí třetí mužský závod biatlonu v lyžařském středisku v Kontiolahti Stadium. Zahájení vytrvalostního závodu proběhlo v 17:15 hodin středoevropského času.

Obhájcem titulu byl Francouz Martin Fourcade, který byl rovněž úřadujícím olympijským vítězem v této disciplíně ze sočských her.

Roli favorita potvrdil výše jmenovaný Martin Fourcade, který tak získal svoji první zlatou medaili na tomto šampionátu. Stříbro bral Emil Hegle Svendsen z Norska, který ani jednou nechyboval na střelnici a získal tak svoji první medaili z mistrovství světa v Kontiolahti. Bronzovou medaili ukořistil český závodník Ondřej Moravec, pro kterého to byla po zlatu ze smíšené štafety druhá medaile z tohoto mistrovství.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2015